Logwino () ist ein Name russischer Orte:
 Logwino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Medenau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Logwino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk